Ростоцки може да се отнася за:
 Андрей Ростоцки (1957 – 2002), руски актьор
 Станислав Ростоцки (1922 – 2001), руски режисьор